

Astronomia 
Globe – cratere di Marte

Aziende 
Globe International – marchio australiano di calzature sportive per lo skateboard

Cinema
 Globe – casa di distribuzione britannica

Geografia 
Globe – città della Contea di Gila, Arizona (Stati Uniti d'America)

Musica 
Globe – gruppo musicale giapponese
 Globe – album dei Globe del 1996
The Globe – album dei Big Audio Dynamite II del 1991

Stampa 
Le Globe, quotidiano francese del XIX secolo (1824-1832)
Globe, tabloid scandalistico statunitense

Teatro 
Globe Theatre – teatro inglese della compagnia di William Shakespeare